Яна Новотна і Аранча Санчес Вікаріо були чинними чемпіонками, але не змогли захистити свій титул, оскільки у чвертьфіналі їх перемогли Мартіна Хінгіс і Гелена Сукова.

Хінгіс і Сукова виграли титул, у фіналі перемігши пару Мередіт Макґрат і Лариса Нейланд з рахунком 5–7, 7–5, 6–1. У віці 15 років 282 дні Хінгіс стала наймолодшою переможницею турнірів Великого шолома в історії.

Сіяні пари 

  Яна Новотна /  Аранча Санчес Вікаріо (чвертьфінал)
  Джиджі Фернандес /  Наташа Звєрєва (півфінал)
  Ліндсі Девенпорт /  Мері Джо Фернандес (чвертьфінал, знялася)
  Мередіт Макґрат /  Лариса Нейланд (фінал)
 n/a
  Ніколь Арендт /  Манон Боллеграф (3 коло)
  Лорі Макніл /  Наталі Тозья (2 коло)
  Мартіна Хінгіс /  Гелена Сукова (чемпіонки)
  Ліза Реймонд /  Ренне Стаббс (3 коло)
  Катріна Адамс /  Маріан де Свардт (чвертьфінал)
  Крісті Богерт /  Іріна Спирля (3 коло)
  Яюк Басукі /  Кароліна Віс (чвертьфінал)
  Кончіта Мартінес /  Патрісія Тарабіні (3 коло)
  Алексія Дешом-Баллере /  Сандрін Тестю (3 коло, знялася)
  Елізабет Смайлі /  Лінда Вілд (півфінал)
  Ніколь Брандтке /  Рейчел Макквіллан (3 коло)
  Лаура Голарса /  Крістін Редфорд (1 коло)

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Примітки

Посилання 

Вімблдонський турнір 1996 on WTAtennis.com 

Жінки, парний розряд